est une expression anglaise que l'on peut traduire par « la fille d’à côté » ou « une fille comme les autres », désignant un stéréotype culturel et sexuel de femme à la féminité discrète et non prétentieuse.

Littérature 

 , titre original dUne fille comme les autres, est un roman américain de Jack Ketchum publié en 1989.

 Musique 

 Girl Next Door est un groupe de musique japonais ;
 Girl Next Door,  du groupe japonais Girl Next Door ;
 Girl Next Door, chanson des PZK de leur album : La Loi de la jungle ;
 The Girl Next Door (To Everybody Else), du chanteur Watsky, chanson éponyme de son album : Watsky.

 Films 

 The Girl Next Door, titre original dAdorable Voisine, est un film américain réalisé par Richard Sale en 1953, avec June Haver ;
 The Girl Next Door est un film américain réalisé par Christine Fugate en 1999 ;
 The Girl Next Door est un court-métrage américain réalisé par Paul C. Anderson en 2003 ;
 The Girl Next Door est un film américain réalisé par Luke Greenfield en 2004 ;
 The Girl Next Door est un film américain réalisé par Gregory Wilson en 2007, adaptation du roman de Jack Ketchum publié en 1989.

Téléfilms 

 The Girl Next Door, titre original dAu bout de l'amour est un téléfilm américano-britannique réalisé par David Greene en 1998 à la télévision ;
 The Girl Next Door est un téléfilm canadien réalisé par Eric Till en 1999.

 Voir aussi  
 Les Filles d'à côté''''', une série télévisée française créée par Jean-François Porry en 1993.